Moara Nouă se poate referi la:
Moara Nouă, Dâmbovița
Moara Nouă, Prahova

Toponime românești